Спат

 Габриэль Спат (фр. Gabriel Spat, также SPAT, первоначальное имя Шлойме Патлажан;[1] 12 июля 1890, Кишинёв, Бессарабская губерния — 4 мая 1967, Нью-Йорк) — французский и американский художник. 

 Спат — топоним в Симферопольском районе Республики Крым (согласно административно-территориальному делению Украины — Автономной Республики Крым)

 Спат — сейчас Гвардейское (Симферопольский район), посёлок городского типа в Симферопольском районе, центр Гвардейского сельского поселения
 Спат, Новый Спат включённый в состав Гвардейского, сейчас примерно соответствует северной части посёлка.